Ndele, Ndélé oder N'Délé steht für:

 Ndélé, Ort in der Zentralafrikanischen Republik
 Ndélé (Nord), Ort in der Nordregion Kameruns
 Ndélé (Sud), Ort in der Südregion Kameruns
 Ndéllé, Ort in der Zentralregion Kameruns
 Albert Ndele (* 1930), kongolesischer Politiker